Барково — название населённых пунктов:

Россия 
 Барково — деревня в Советском районе Курской области.
 Барково — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Барково — село в Пушкинском районе Московской области.
 Барково — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Барково — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Барково — деревня в Троснянском районе Орловской области.
 Барково — железнодорожный разъезд в Клявлинском районе Самарской области.
 Барково — деревня в Каменском районе Тульской области.

Украина 
 Барково — село в Томаковском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Борково
 Барковка